Жозеп Мануэль Айяла Диаз (; 8 апреля 1980, Сан-Жулиа-де-Лория, Андорра) — андоррский футболист, полузащитник клуба «Унио Эспортива Санта-Колома» и национальной сборной Андорры.

Карьера 
Ранее на профессиональном уровне играл за команды «Андорра», «Люзнак» и «Бинефар».

Выступал за юношескую сборную Андорры до 19 лет, в составе которой провёл 2 матча. В составе сборной Андорры провёл 82 игры и забил 1 гол.

Вне футбола параллельно является менеджером в строительной фирме.

Достижения 
 Чемпион Андорры (3): 2002/03, 2007/08, 2009/10
 Бронзовый призёр чемпионата Андорры (1): 2014/15
 Обладатель Кубка Андорры (3): 2003, 2005, 2007
 Обладатель Суперкубка Андорры (3): 2003, 2007, 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Андорры
 
 
 

Футболисты Андорры
Игроки сборной Андорры по футболу
Игроки ФК «Андорра» Андорра-ла-Велья
Игроки ФК «Санта-Колома»
Игроки ФК «Люзнак»
Игроки ФК «Бинефар»
Игроки ФК «Унио Эспортива Санта-Колома»